El término Bonzo puede hacer referencia a:

Monje budista o bon (del japonés 坊主 bōzu).
Quemarse a lo bonzo, expresión que alude a una forma de suicidio por autoignición usada como protesta por dichos monjes.

Personas
Héctor Bonzo, comandante de crucero argentino hundido durante la guerra de Malvinas.
John Bonham (1948-1980), baterista del grupo de rock Led Zeppelin.

Música
Bonzo Dog Doo-Dah Band, banda musical británica.
My Brain Is Hanging Upside Down (Bonzo Goes To Bitburg), canción del grupo Ramones.